Ivo Karlović era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Bernard Tomić per 7-65, 3-6, 7-64.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Richard Gasquet (quarti di finale)
 Ivo Karlović (finale)
 Vasek Pospisil (quarti di finale)
 Radek Štěpánek (semifinale)

 
  Alejandro Falla (secondo turno) 
 Alejandro González (quarti di finale) 
 Matthew Ebden (primo turno, ritirato) 
 Víctor Estrella Burgos (semifinale)

Wild card 

  Juan Sebastián Cabal (primo turno)
  Eduardo Struvay (primo turno)

  Bernard Tomić (campione)

Qualificati 

  James Ward (secondo turno)
  Juan Ignacio Londero (primo turno)

  Nicolás Barrientos (primo turno) 
  Kevin King (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2014
ATP World Tour 2014